Щеголёво — деревня в Егорьевском районе Московской области. Население —  чел. ().

История 
Упоминается с 1578 года в составе Крутинской волости Коломенского уезда.

Население

Примечания

Источники 
 Писцовые книги Московского государства. Ч. I. Отд. I. — СПб., 1872.
 Смирнов В. И. Мы — егорьевцы. М., 1999.